Деэса-де-Монтехо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Палентина.  Население — 157 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии